Мьер () — испаноязычная фамилия и топоним.

Известные носители 
 Мьер, Ирам — мексиканский футболист.
 Тереса де Мьер, Сервандо — мексиканский политический и религиозный деятель.

Топонимы 
 Мьер — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас;
 Мьер — город в Мексике, штат Тамаулипас, административный центр вышеназванного муниципалитета.